Bembrops és un gènere de peixos de la família dels percòfids i de l'ordre dels perciformes.

Etimologia 
El seu nom científic prové dels mots grecs bembras, -ados (una mena d'anxova) i ops (aparença).

Distribució geogràfica 
Es troba a l'Atlàntic occidental (des de les illes Bahames i la costa oriental de Nord-amèrica fins al golf de Mèxic, el mar Carib, Puerto Rico, Veneçuela, la Guaiana Francesa, Surinam, el Brasil i l'Uruguai), l'Atlàntic oriental (des de Mauritània, Guinea Bissau, Sierra Leone i el golf de Guinea fins al Gabon, Angola, la República Democràtica del Congo i el nord de Namíbia), la conca Indo-Pacífica (des del Japó i la península de Corea fins al mar de les Filipines, Indonèsia -com ara, l'illa de Borneo-, el mar d'Arafura, Austràlia, les illes Hawaii, el mar de la Xina Meridional, la badia de Bengala, les illes Andaman, Zanzíbar, Somàlia, Moçambic, Sud-àfrica i el golf d'Aden) i el Pacífic sud (el mar de Tasmània i Nova Zelanda).

Taxonomia 
 Bembrops anatirostris 
 Bembrops cadenati 
 Bembrops caudimacula 
 Bembrops curvatura 
 Bembrops filiferus 
 Bembrops gobioides 
 Bembrops greyi 
 Bembrops heterurus 
 Bembrops macromma 
 Bembrops magnisquamis 
 Bembrops morelandi 
 Bembrops nelsoni 
 Bembrops nematopterus 
 Bembrops ocellatus 
 Bembrops platyrhynchus 
 Bembrops quadrisella 
 Bembrops raneyi

Cladograma

Referències

Bibliografia 
 Anònim, 1993. Computerized Catalog of the Fish Collection. California Academy of Sciences, San Francisco, Califòrnia.
 Anònim, 1999. Base de dades de la col·lecció de peixos del Museu d'Història Natural de Londres. Londres, la Gran Bretanya.
 Anònim, 1999. Base de dades de la col·lecció de peixos dels Museus Nacionals de Kenya. National Museums of Kenya, P.O. Box 40658, Nairobi, Kenya.
 Anònim, 2000. Base de dades de la col·lecció de peixos de l'Institut fur Seefischerei (ISH). BIOLAB Forschungsinstitut, Hohenwestedt, Alemanya.
 Anònim, 2000. Base de dades de la col·lecció de peixos del J.L.B. Smith Institute of Ichthyology, Grahamstown, Sud-àfrica. J.L.B. Smith Institute of Ichthyology, Grahamstown, Sud-àfrica.
 Anònim, 2000. Base de dades de la col·lecció de peixos del Gulf Coast Research Laboratory (GCRL). The Gulf Coast Research Laboratory (GCRL), Ocean Springs, Mississipí, els Estats Units.
 
 Anònim, 2002. Base de dades de la col·lecció de peixos del American Museum of Natural History. American Museum of Natural History, Central Park West, NY 10024-5192, els Estats Units.
 Anònim, 2003. Col·lecció de peixos del Museu Reial d'Ontàrio. Museu Reial d'Ontàrio.
 Das, M. K. i J. S. Nelson, 1996. Revision of the percophid genus Bembrops (Actinopterygii: Perciformes). Bull. Mar. Sci. 59(1):9-44.
 Nelson, J. S., 1984. Fishes of the world. Segona edició. John Wiley & Sons, Inc., Nova York. 523 p.
 Organització per a la Cooperació i el Desenvolupament Econòmic (OCDE), 1990. Multilingual dictionary of fish and fish products. Fishing News Books, Oxford, Anglaterra.
 Nelson, J. N., 2001. Percophidae. Duckbills. P. 3515-3516. A: K. E. Carpenter i V. Niem (eds.). FAO species identification guide for fishery purposes. The living marine resources of the Western Central Pacific. Vol. 6. Bony fishes part 4 (Labridae to Latimeriidae), estuarine crocodiles, sea turtles, sea snakes and marine mammals. FAO, Roma. .
 Okiyama, M., 1997. Two types of pelagic larvae of Bembrops (Trachinoidea: Percophidae), with notes on their phylogenetic implication. Bull. Mar. Sci. 60(1):152-160.
 Sanches, J.G., 1989. Nomenclatura Portuguesa de organismos aquáticos (proposta para normalizaçao estatística). Publicaçoes avulsas do I.N.I.P. Núm. 14. 322 p.
 Wu, H.L., K.-T. Shao i C.F. Lai (eds.), 1999. Latin-Chinese dictionary of fishes names. The Sueichan Press, Taiwan.

Enllaços externs 

 ION 
 Barcodes of Life